Sarras ist der Name

 der französischen Gemeinde Sarras im Département Ardèche
 einer Siedlung am Nil im Sudan, siehe Sarras (Sudan)
 einer fiktiven Insel in den Legenden vom Heiligen Gral, siehe Sarras (Artussage)

Siehe auch:
Sarraz
Saras (Begriffsklärung)
Sarrass